Ел Треинта и Синко има више значења:

 Ел Треинта и Синко (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Треинта и Синко (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Треинта и Синко, Естеро дел Идоло (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику